AHA o Aha puede referirse a:

Siglas 
 AHA (American Heart Association: Asociación Estadounidense del Corazón).
 AHA (Autoimmune Hemolytic Anemia: Anemia inmunohemolítica).
 AHA (Association of Hispanic Arts: Asociación de Artes Hispanas), organización sin fines de lucro con sede en Nueva York.
 AHA (American Historical Association)

Otros 
 a-ha (1982-2010), grupo noruego de música pop.
 Aha (3007-2975 a. C.), faraón egipcio.
 Aha, dios menor en la mitología egipcia, antecedente del más conocido Bes.

Siglas